India
 Manpur – comune del distretto di Gaya, nel Bihar
 Manpur – villaggio del distretto di Bokaro, nel Jharkhand
 Manpur – suddivisione del distretto di Indore, nel Madhya Pradesh
 Manpur – villaggio del distretto di Bhopal, nel Madhya Pradesh
 Manpur – tehsil del distretto di Umaria, nel Madhya Pradesh
Nepal
 Manpur – villaggio del distretto di Sarlahi, nella Provincia No. 2
 Manpur – comune del distretto di Dang, nella Provincia No. 5
 Manpur – villaggio distretto di Kapilvastu, nella Provincia No. 5
 Manpur Mainapokhar – village development committee del distretto di Bardiya, nella Provincia No. 5
 Manpur Tapara – comune del distretto di Bardiya, nella Provincia No. 5
Pakistan
 Manpur – villaggio del distretto di Sialkot, nel Punjab